Маркиз Вольфганг-Гийом де Бурнонвиль (; ум. 22 сентября 1682, замок Сар-ла-Брюйер (Эно) — государственный и военный деятель Испанской империи.

Биография 

Сын герцога Александра I де Бурнонвиля и Анны де Мелён.

Виконт и барон де Барлен, в 1647 году сопровождал своего брата Александра в походе в Германию в качестве капитана его пехотного полка. Затем командовал полком немецкой пехоты из 1200 человек, во главе которого участвовал во взятии Музона и Ретельском сражении, где попал в плен.

В 1652 году двинулся во Францию, где сражался в войсках принца Конде в бою в Сент-Антуанском предместье, затем был ранен во рву Сен-Мену, который атаковал. В 1653 году участвовал в осаде Рокруа, в следующем году в осаде Арраса.

В 1656 году отличился при оказании помощи Валансьену, где оборонялся его брат, и в 1658 году при обороне Дюнкерка, где виконт храбро сражался на контрэскарпе, был взят в плен после разгрома принца де Линя, и вышел на свободу после подписания Пиренейского мира.

Был произведен в батальные генерал-сержанты (генерал-майоры), исполнял обязанности великого бальи Эно после смерти герцога Арсхота, был губернатором Валансьена, а в 1675 году Брюсселя.

Умер в своем замке Сар близ Монса, и был погребен в Саре вместе со своей женой.

Семья 

Жена (1659): Мари-Бонна де Арши (ум. 21.10.1688), дочь Шарля де Арши и Анны де Шатле, и наследница дома Арши и земель Сара и Фленьи. Брак бездетный

Литература 

 , pp. 838—839
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 288
 , p. 165

Генералы Испании
Бурнонвили